Данаиды — многозначный термин.

 Данаиды () — в древнегреческой мифологии 50 дочерей царя Даная, убившие своих мужей в брачную ночь.
 Данаиды () — опера Антонио Сальери в 5 актах в жанре лирической трагедии.
 Данаиды () — подсемейство бабочек в составе семейства нимфалид (Nymphalidae).
 Данаиды () — род бабочек в подсемействе данаид (Danainae).

Виды подсемейства данаид:
 Данаида монарх (Danaus plexippus);
 Данаида сита (Parantica sita, син. Danais sita);
 Данаида хризипп (Danaus chrysippus).